Una generazione del modello di autovettura Plymouth Business;
 Una generazione del modello di autovettura Plymouth Roadking.